Tingley – località del West Yorkshire, Inghilterra, Regno Unito
Tingley – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America